Die Abkürzung IAU steht für:
 Internationale Astronomische Union (gegründet 1919)
 International Association of Universities (seit 1950), ein der UNESCO angegliedertes Bildungsnetzwerk
 Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région de l’Île-de-France (seit 2008 IAU Île-de-France), Agentur zur Stadtentwicklung in der Île-de-France
 International Association of Ultrarunners (seit 1984), die internationale Ultramarathon-Vereinigung
 Internationale Armbrustschützen Union, englisch International Crossbow-shooting Union (seit 1956)
 Islamic American University, in Southfield, Michigan
 Istanbul Arel Üniversitesi

IAU